Matamala kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Matemale, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Spanien 

 Matamala de Almazán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar